Hale é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Hale (Alabama)
 Condado de Hale (Texas)

Desambiguações de topônimos